Konstantin Aleksandrovitch Glazatchiov - en russe :  (Konstantin Aleksandrovič Glazačëv), et en anglais :  (né le  à Arkhanguelsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl en Pervaïa Liga. En 2003, il joue ses premiers matchs en Superliga. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville en , en . Par la suite, il porte les couleurs du Sibir Novossibirsk, de l'Amour Khabarovsk et du Metallourg Novokouznetsk. En 2008, il signe au Barys Astana qui intègre une nouvelle ligue en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Il joue alors avec Maksim Spiridonov. Les deux coéquipiers poursuivent ensuite leur carrière au Dinamo Minsk et au Metallourg Magnitogorsk. Le , il est échangé avec Spiridonov aux Ak Bars Kazan en retour de Nikolaï Lemtiougov et Dmitri Kazionov.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 25|| 9||10|| 10|| 20|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 13|| 3|| 4|| 7|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 9|| 6||5|| 11|| 8|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 34|| 4|| 3|| 7|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan="2"|2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 9|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 24|| 4|| 7|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 29|| 7|| 4|| 11|| 6|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 22|| 4|| 7|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 14|| 4|| 1|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Metallourg Novokouznetsk || Superliga|| 50|| 7|| 10|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009||Barys Astana ||KHL || 56|| 28|| 24|| 52|| 30|| 3|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2009-2010 ||Barys Astana || KHL || 42|| 16|| 15|| 31|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Dinamo Minsk || KHL || 52|| 12|| 23|| 35|| 28|| 7|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| rowspan="2"|2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 18|| 3|| 7|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan || KHL || 27|| 3|| 5|| 8|| 10|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan="3"|2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk || KHL || 16|| 5|| 3|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 19|| 6|| 13|| 19|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 32|| 9|| 5|| 14|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 37|| 6|| 8|| 14|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Spartak Moscou || KHL ||41 ||15 ||16 ||31 ||18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL ||40 || 7 || 11 || 18 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 22|| 1|| 1|| 2|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Admiral Vladivostok || KHL || 54|| 16|| 12|| 28|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Admiral Vladivostok || KHL || 57|| 10|| 5|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Références

Naissance en février 1985
Naissance à Arkhangelsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Admiral Vladivostok